— центральный город и административный центр префектуры Тотиги. Расположен в центральной части острова Хонсю, на одном из притоков реки Тонэ. 

Находится приблизительно в 100 километрах к северу от Токио и в 35 километрах к востоку от Никко. Вдоль города проходит высокоскоростная железная дорога «Синкансэн», которая может доставить пассажиров до столицы в течение 1 часа. Также в 3 часах езды от Уцуномии расположен международный аэропорт Нарита.

Работают предприятия машиностроения, металлообработки, цветной металлургии, электротехнической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. Расположены заводы таких предприятий, как Canon, Japan Tobacco, Honda.

В Уцуномии имеется собственная футбольная команда, университет, зоопарк, музей.

История 

В мае 1868 года, во время войны Босин, вокруг укрепления Уцуномия разразилась  между проимператорскими войсками и силами сёгуната Токугава, в результате которой последние потерпели поражение и вынуждены были отступить.

Собственно город был основан 1 апреля 1896 года. 31 марта 2007 года в состав города вошли пригороды Камикавати и Кавати.

Города-побратимы 
  Манукау, Новая Зеландия
  Орлеан, Франция
  Талса, США
  Цицикар, КНР

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города
 
 
 Уцуномия // Энциклопедия «Япония от А до Я»

Города префектуры Тотиги
Центральные города Японии
Административные центры префектур Японии